Пелипенко — фамилия. Известные носители:

 Пелипенко, Андрей Анатольевич (1960—2016) — российский культуролог и философ, художник, литератор.
 Пелипенко, Илья Семёнович (1868—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Харьковской губернии.
 Пелипенко, Владимир Спиридонович (1916—1994) — майор, Герой Советского Союза.